Leaf River Township dans le comté d'Ogle en Illinois.
  dans le comté de Wadena dans le Minnesota.

Homonymie de townships